Polyeunoa är ett släkte av ringmaskar. Polyeunoa ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Polyeunoa